Moira bedeutet unter anderem auf Griechisch μοίρα [] „Anteil“, „Los“, „Schicksal“, die Schicksalsgöttinnen werden in der griechischen Mythologie Moiren genannt. Im angelsächsischen Sprachraum wird Moira dagegen als gälisierte Form des weiblichen Vornamens Maria gebraucht.

Darüber hinaus kann Moira folgende Bedeutungen haben:

Geographie:
 Moira Shire, lokales Verwaltungsgebiet im Bundesstaat Victoria, Australien
 Moira (Nordirland), Ort im Norden Irlands
 Moira (Leicestershire), Dorf in Leicestershire, England
 Moira (New York), Stadt im Franklin County, New York, USA
 Moira (Griechenland), Dorf in Achaia, Griechenland
 Moira (Indien), Dorf im Bundesstaat Goa, Indien
 Moira River, Fluss in der Provinz Ontario, Kanada

Personen:
 Moira Buffini (* 1965), britische Dramatikerin und Drehbuchschreiberin
 Moira Delia (* 1971), TV-Moderatorin und Schauspielerin aus Malta
 Moira Leiper Ducharme, kanadische Politikerin, Oberbürgermeisterin von Halifax
 Moira Harris (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin
 Moira Kelly (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin
 Moira Lister (1923–2007), südafrikanisch-britische Schauspielerin 
 Moira May (* 1991), deutsche Synchronsprecherin
 Moira O’Neill (1870–1951), eigentl. Agnes Shakespeare Higginson, irisch-kanadische Dichterin
 Moira Quirk, englische Schauspielerin
 Moira Redmond (1928–2006), britische Schauspielerin.
 Moira Shearer (1926–2006), eigentl. Moira King, britische Tänzerin und Schauspielerin
 Moira Walls (* 1952), ehemalige britische Hochspringerin, Weitspringerin und Fünfkämpferin
 Moira Zoitl (* 1968), österreichische Graphikerin und Videokünstlerin
 Senta Moira (* 1925), Berliner Schauspielerin

Sonstiges:
 Moira Rundfunk GmbH, ein Tochterunternehmen der Medien Union
 (638) Moira, Himmelskörper des Asteroiden-Hauptgürtels
 Moira (Militär), antike taktische Einheit
 Moira (Schiff), ein Tankschiff

Siehe auch:
 Earl of Moira, siehe Marquess of Hastings
 Moyra
 Moiren
 Moiré
 Meura